

Astronomia 
 4006 Sandler – asteroide della fascia principale

Persone 
Adam Sandler – attore statunitense
Jackie Sandler – nata Jacqueline Samantha Titone, attrice statunitense e moglie dell'attore Adam Sandler